Бедриковцы — топоним:

Украина 
 Бедриковцы — село,  Залещицкий район,  Тернопольская область
 Бедриковцы — село,  Городокский район,  Хмельницкая область